Miejscowości w USA:
 Early – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Early – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Early (ang. Early County) – w stanie Georgia